Espalter puede hacer referencia a:
Joaquín Espalter y Rull, pintor español.
José Espalter, abogado y político uruguayo.
Ricardo Espalter, actor y comediante uruguayo.